Anxi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guazhou Xian, härad, Gansu, 
 Anxi Xian (härad i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar